Högharu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högharu, Nagu, Åboland, 
 Högharu, Kimitoön, Åboland,

Se även
Högharun

Robotskapade Finlandförgreningar